Iuliu Moldovan se poate referi la:

 Iuliu Moldovan (1882 – 1966), medic român, membru corespondent al Academiei Române
 Iuliu Moldovan (n. 1956), pictor român
 Iuliu Moldovan (1864-1935), silvicultor român
 Ovidiu Iuliu Moldovan (1942 – 2008), actor român de teatru, film, teatru radiofonic și televiziune.